

Населені пункти та їхні частини

 Келбаси — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Келбаси — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Келбаси — частина села Пшедпелце в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки